Pediatric neurotransmitter disease
 Post-partumdepressie
 Prenatale diagnostiek
 Personal navigation device
 de Parti National Democratique in Djibouti
 de Marokkaanse Partij Nationaal-Democratische Partij